Альфред Вебстер Ентоні  — американський колекціонер і орнітолог, батько Гарольда Елмера Ентоні.
 Гарольд Елмер Ентоні — американський колекціонер і зоолог, син Альфреда Вебстера Ентоні.
 Вікторія Ентоні — американська борчиня вільного стилю, Панамериканська чемпіонка.
 Девід Ентоні — американський археолог, який займається дослідженням прабатьківщини індоєвропейських мов.
 Кармело Ентоні — американський професійний баскетболіст.
 Сьюзен Ентоні — відома американська громадська діячка.

 Ентоні (острів) — невеликий острів в західній частині островів Королеви Шарлоти, Британська Колумбія.

Ентоні — місто, штат Канзас
 Ентоні — місто, штат Нью-Мексико
 Ентоні — місто, штат Техас
 Ентоні Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсільванія
 Ентоні Тауншип — селище в окрузі Монтур, штат Пенсильванія
 Ентоні — селище, штат Род-Айленд

Див. також 
 Антоні
 Антон

Англійські прізвища